NYN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nyngan (Nuova Galles del Sud) (Australia)